Romániai települések
 Bogdănești Bákó megye, Bogdănești község központja
 Bogdănești Bákó megye, Scorțeni község
 Bogdănești Bákó megye, Traian község
 Bogdănești Botoșani megye
 Bogdănești Fehér megye, Mogos község
 Bogdănești Fehér megye, Alsóvidra község
 Bogdănești Iași megye
 Bogdănești Prahova megye
 Bogdănești Suceava megye
 Bogdănești Vaslui megye, Bogdănești község központja
 Bogdănești Vaslui megye, Fălciu község
 Bogdănești, Vâlcea megye, Bujoreni község
 Bogdănești, Vâlcea megye, Oteșani község
 Bogdănești, Vâlcea megye, Tomșani község